Ny
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák